El siguiente  esquema se ofrece como una visión general y guía temática de la Iglesia Católica:

El Catolicismo – es la denominación más grande del cristianismo. El catolicismo abarca el cuerpo de la fe católica, sus teologías y doctrinas, sus características litúrgicas, éticas, espirituales y de comportamiento, así como un pueblo religioso en su conjunto.

Naturaleza del catolicismo
El catolicismo puede describirse como todo lo siguiente:

 una confesión religiosa
 una denominación de Cristianismo
 la Iglesia Católica

Geografía de la Iglesia Católica

 Ciudad del Vaticano
  Iglesia Católica por países
  Organización mundial de la Iglesia católica

Historia de la Iglesia Católica

Historia de la Iglesia Católica – la Iglesia dice que sus obispos son los sucesores de los Apóstoles de Jesús, y que el Obispo de Roma, también conocido como el Papa, es el único sucesor de San Pedro, quien se cree que fue nombrado cabeza de la Iglesia en el Nuevo Testamento y de quien se dice que ejerció su ministerio en Roma.
 Historia del papado – La historia del papado, el cargo que ocupa el papa como cabeza de la Iglesia católica, se extiende desde la época de San Pedro hasta nuestros días.
 Esquema de los concilios ecuménicos católicos – Los concilios ecuménicos católicos incluyen 21 concilios a lo largo de un periodo de 1700 años. Aunque las definiciones han cambiado a lo largo de la historia, en la concepción católica romana actual los concilios ecuménicos son asambleas de patriarcas, cardenales, obispos residentes, abades, jefes masculinos de órdenes religiosas y otras personas jurídicas, nombradas por el Romano Pontífice.

Orígenes y cristianismo primitivo
 Jesús de Nazaret (7-2 a. C.-30-36 d. C.-CE), también conocido como Jesucristo, Jesús el Cristo o simplemente Cristo, es la figura central del cristianismo.
 Apóstoles en el Nuevo Testamento – Los apóstoles cristianos fueron enviados para transmitir el mensaje de la buena nueva de Jesucristo.
 Cristianismo primitivo – El cristianismo primitivo se considera generalmente como el cristianismo anterior al año 325.

Antigüedad tardía
 Constantino I – Cuando Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano de Occidente en 312, atribuyendo su victoria al Dios cristiano, legalizó la práctica del cristianismo.
 Teodosio I – Hizo del cristianismo niceno la religión de estado del Imperio Romano en 380.
 Primeros siete concilios ecuménicos – desde el Primer Concilio de Nicea (325) hasta el Segundo Concilio de Nicea (787), representan un intento de alcanzar un consenso ortodoxo y establecer una cristiandad unificada como iglesia estatal del Imperio Romano.

Edad Media

Principios de la Edad Media
 Caída del Imperio romano de Occidente – en 476, Roma cayó.
 Regla de San Benito – escrita por  san Benito en 530 d. C.
 Escuelas catedralicias – comienzan en el 500.
 Misión (cristianismo) – las actividades misioneras cristianas a menudo implican el envío de individuos y grupos (llamados "misioneros"), a países extranjeros y a lugares de su propia patria.
 Agustín de Canterbury – misionero entre los anglosajones
 Misión hiberno-escocesa – misión dirigida por monjes irlandeses y escoceses que difundió el cristianismo y estableció monasterios en Gran Bretaña y Europa continental durante la Edad Media.
 Carlomagno – también conocido como Carlos el Grande fue rey de los francos desde 768 y emperador de los romanos desde 800 hasta su muerte en 814.

Alta Edad Media
 Reforma cluniacense – comenzó en 910 y puso a los abades bajo el control directo del Papa en lugar del control secular de los señores feudales.
 Cisma Este-Oeste – a veces conocido como el Gran Cisma, dividió formalmente la iglesia estatal del Imperio Romano en las ramas oriental (griega) y occidental (latina), que más tarde se conocieron como la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana, respectivamente.
 Cruzadas – una serie de guerras expedicionarias religiosas bendecidas por el Papa y la Iglesia Católica, con el objetivo declarado de restaurar el acceso cristiano a los lugares santos de Jerusalén y sus alrededores.
 Arquitectura románica – muros macizos, arcos de medio punto y techos de mampostería.
 Arquitectura gótica – grandes ventanales y arcos altos y apuntados, mejor iluminación y armonía geométrica de manera que se pretendía dirigir la mente del fiel hacia Dios que "ordena todas las cosas".
 nuevas órdenes monásticas –
 Catarismo – movimiento religioso cristiano con elementos dualistas y gnósticos que apareció en la región francesa de Languedoc y otras partes de Europa en el  y floreció en los  y .
 Inquisición Medieval – una serie de Inquisiciones (organismos de la Iglesia católica encargados de reprimir la herejía) desde alrededor de 1184, incluyendo la Inquisición Episcopal (1184-1230s) y más tarde la Inquisición Papal (1230s).
 Papado de Aviñón; periodo de 1309 a 1376 durante el cual siete papas residieron en Aviñón, en la actual Francia.
 Cisma de Occidente – una escisión dentro de la Iglesia Católica de 1378 a 1417. Dos hombres reclamaron simultáneamente ser el verdadero papa.

Renacimiento y Reformas

Reforma
 Concilio de Constanza –
 Concilio de Basilea –
 Reforma Protestante – La Reforma Protestante fue el cisma del  dentro del cristianismo occidental iniciado por Martín Lutero, Juan Calvino y otros protestantes tempranos, desencadenado por la publicación en 1517 de las Noventa y cinco tesis de Lutero.
 Las noventa y cinco tesis – las 95 tesis de Martín Lutero
 Guerra de los Treinta Años –
 Guerras de religión francesas –
 Contrarreforma – La Contrarreforma (también Renacimiento católico[1] o Reforma católica) fue el periodo de renacimiento católico que comenzó con el Concilio de Trento (1545-1563) y terminó al final de la Guerra de los Treinta Años, en 1648, como respuesta a la Reforma protestante.

Período barroco
 Guerras otomanas en Europa – El Imperio Otomano conquista el Imperio Bizantino
 Siglo de las Luces – cuestiona el cristianismo en su conjunto; eleva la razón humana por encima de la revelación divina y degrada a las autoridades religiosas como el papado basándose en ella.
 Jansenismo – enfatizaba el pecado original, la depravación humana, la necesidad de la gracia divina y la predestinación.
 Galicanismo – creencia de que la autoridad civil popular sobre la Iglesia católica es comparable a la del Papa.
 Conciliarismo – movimiento reformista en la Iglesia Católica Romana de los siglos XIV, XV y XVI que sostenía que la autoridad final en asuntos espirituales residía en la Iglesia Romana como corporación de cristianos, encarnada por un concilio eclesiástico general, y no en el Papa.

Edad Industrial
 Concilio Vaticano I – convocado por el papa Pío IX el 29 de junio de 1868, tras un periodo de planificación y preparación que comenzó el 6 de diciembre de 1864. Se reunió en la Basílica Vaticana, de ahí su nombre de Concilio Vaticano I. Su decisión más conocida es la definición de la infalibilidad papal.
 Rerum novarum – una carta abierta, transmitida a todos los obispos católicos, que abordaba la condición de las clases trabajadoras.
 Quadragesimo anno – discute las implicaciones éticas del orden social y económico. Describe los principales peligros para la libertad y la dignidad humanas que se derivan del capitalismo desenfrenado y del comunismo totalitario.
 Doctrina social de la Iglesia – cuerpo doctrinal desarrollado por la Iglesia católica sobre cuestiones de pobreza y riqueza, economía, organización social y el papel del Estado.
 Mariología católica romana]]; teología sobre la Virgen María, madre de Jesucristo, desarrollada por la Iglesia católica.
 Segunda Guerra Mundial –
Encíclica de la Iglesia católica del papa Pío XI, publicada el 10 de marzo de 1937 (pero con fecha del Domingo de la Pasión, 14 de marzo). Escrita en alemán, no en el habitual latín, fue leída desde los púlpitos de todas las iglesias católicas alemanas en uno de los domingos más concurridos de la Iglesia (el Domingo de Ramos). Condenaba los incumplimientos del acuerdo Reichskonkordat firmado entre el gobierno nazi y la Iglesia en 1933, y además contenía críticas al nazismo y, en opinión de algunos, un ataque velado a Hitler.
 Holocausto – el genocidio de aproximadamente seis millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, un programa de asesinato sistemático patrocinado por el Estado por parte de la Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, en todo el territorio ocupado por los nazis.
 Pío XII y el Holocausto – La relación entre el Papa Pío XII y el Holocausto ha sido discutida durante mucho tiempo.

Edad Post-Industrial

 Concilio Vaticano II (Vaticano II) – abordó las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y el mundo moderno. Fue el vigésimo primer Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica y el segundo que se celebró en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
 Sacrosanctum Concilium – Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, pedía una "participación más plena, consciente y activa" de los laicos en la Misa.
 Lumen gentium – Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, es uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II. Como es habitual con los documentos significativos de la Iglesia Católica Romana, se conoce por sus primeras palabras, "Lumen gentium", que en latín significa "Luz de las Naciones".
Subsistit in – Subsistit in (subsiste en) es una frase latina que aparece en el octavo párrafo de Lumen Gentium, un documento fundamental del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica:
 Nostra aetate – Nostra Aetate (en latín: En nuestra época) es la Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del Concilio Vaticano II. Aprobada por 2.221 votos a favor y 88 en contra de los obispos reunidos, esta declaración fue promulgada el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI.
 Dei Verbum – Dei verbum sobre la Sagrada Escritura fue promulgada por el Papa Pablo VI el 18 de noviembre de 1965, tras ser aprobada por los obispos reunidos por 2.344 votos a favor y 6 en contra.
 Gaudium et spes – Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo moderno es una actualización de las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la relación de la humanidad con la sociedad, especialmente en referencia a la economía, la pobreza, la justicia social, la cultura, la ciencia, la tecnología y el ecumenismo.

Jerarquía de la Iglesia católica
Jerarquía de la Iglesia católica – La Iglesia católica se compone de diócesis, cada una de ellas supervisada por un obispo. Las diócesis se dividen en comunidades individuales llamadas parroquias, cada una atendida por uno o más sacerdotes. Los sacerdotes pueden estar asistidos por diáconos. 
 El Papa es el obispo de Roma y el líder de la Iglesia católica mundial.
 Cardenal (catolicismo) – Un cardenal es un alto cargo eclesiástico, normalmente un obispo ordenado, y príncipe eclesiástico de la Iglesia católica.
 Originalmente, un patriarca era un hombre que ejercía autoridad autocrática como pater familias sobre una familia extensa.
 En las Iglesias católicas orientales, arzobispo mayor es un título para un jerarca a cuya sede arzobispal se le concede la misma jurisdicción en su Iglesia particular autónoma (sui juris) que a un patriarca oriental en la suya.
 Primado – Primado es un título o rango otorgado a algunos obispos en ciertas iglesias cristianas.
 En las iglesias cristianas con régimen episcopal, el rango de obispo metropolitano, o simplemente metropolitano, corresponde al obispo diocesano o arzobispo (entonces llamado más precisamente arzobispo metropolitano) de una metrópoli; es decir, la ciudad principal de una provincia romana histórica, provincia eclesiástica o capital regional.
 Un arzobispo es un obispo de rango superior, pero no de orden sacramental superior al de las tres órdenes de diácono, presbítero y obispo.
 Obispo – En la Iglesia católica, un obispo es un ministro ordenado que ostenta la plenitud del sacramento del Orden y es responsable de enseñar la doctrina, gobernar a los católicos en su jurisdicción y santificar el mundo, así como de representar a la Iglesia.
 Sacerdote (Iglesia católica) – Las órdenes ministeriales de la Iglesia Católica Romana incluyen las órdenes de obispos, diáconos y presbíteros. El sacerdocio ordenado y el sacerdocio común (o sacerdocio de todos los bautizados) son diferentes en función y esencia.
 Diácono – El diaconado (diáconos) es una de las órdenes principales en las iglesias católica, anglicana, ortodoxa oriental y ortodoxa oriental.

Doctrina

Teología
Catecismo de la Iglesia Católica – catecismo promulgado para la Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II en 1992. El Catecismo de la Iglesia Católica es un compendio de la doctrina católica que sirve de texto de referencia para la enseñanza y, en particular, para la preparación de los catecismos locales. Siguiendo el modelo del "Catecismo Romano", promulgado en 1566 por el Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro partes de extensión desigual: la profesión de fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana. Un catecismo es un resumen o exposición de la doctrina y sirve como introducción didáctica a los Sacramentos tradicionalmente utilizados en la catequesis, o enseñanza religiosa cristiana de niños y adultos conversos.
 Credo Niceno – El Credo Niceno es el credo o profesión de fe más utilizado en la liturgia cristiana. Se llama niceno porque, en su forma original, fue adoptado en la ciudad de Nicea por el primer concilio ecuménico, que se reunió allí en el año 325.
 Teología católica sobre el cuerpo – En el catolicismo romano, la Teología del cuerpo se basa en la premisa de que el cuerpo humano tiene su origen en Dios.
 Gracia divina – La gracia divina es un término teológico que está presente en muchas y variadas tradiciones espirituales.
 Dogmas de la Iglesia católica – En la Iglesia católica romana, un dogma es un artículo de fe revelado por Dios, que el magisterio de la Iglesia presenta para ser creído.
 Notas de la Iglesia – Las cuatro marcas de la Iglesia es un término que describe cuatro adjetivos específicos -una, santa, católica y apostólica- que indican cuatro grandes marcas distintivas o características distintivas de la Iglesia cristiana.
 Pecado original – El pecado original es, según una doctrina teológica cristiana, el estado de pecado de la humanidad resultante de la Caída del Hombre.
 Salvación – La salvación, en religión, es la salvación del alma del pecado y sus consecuencias.
 Sermón de la Montaña – El Sermón de la Montaña (anglicismo del título de la sección latina de la Vulgata Matteana: Sermo in monte) es una colección de dichos y enseñanzas de Jesús, que enfatiza su enseñanza moral encontrada en el Evangelio de Mateo (capítulos 5, 6 y 7).
 Diez Mandamientos – Los Diez Mandamientos, también conocidos como el Decálogo, son un conjunto de principios bíblicos relacionados con la ética y el culto, que desempeñan un papel fundamental en el judaísmo y en la mayoría de las formas de cristianismo.
 Santísima Trinidad – La doctrina de la Trinidad define a Dios como tres personas divinas: el Padre, el Hijo (Jesucristo) y el Espíritu Santo.
 Culto cristiano – En el cristianismo, el culto es la adoración y contemplación de Dios.
 Catecismo de la Iglesia Católica – El Catecismo de la Iglesia Católica (o CIC) es el texto oficial de las enseñanzas de la Iglesia Católica.
 Infalibilidad papal – La infalibilidad papal es un dogma de la Iglesia católica que afirma que, por acción del Espíritu Santo, el Papa está preservado incluso de la posibilidad de error cuando en su capacidad oficial declara o promulga solemnemente a la Iglesia universal una enseñanza dogmática sobre la fe o la moral.

Sacramentos de la Iglesia Católica
 Sacramentos de la Iglesia Católica – La doctrina católica romana sostiene que hay siete sacramentos que Cristo instituyó y confió a la Iglesia. Los sacramentos son rituales visibles que los católicos consideran signos de la presencia de Dios y canales eficaces de la gracia de Dios para todos aquellos que los reciben con la disposición adecuada (ex opere operato).
 Bautismo – En la enseñanza católica, se cree que el bautismo suele ser esencial para la salvación.
 Confirmación – La Confirmación es uno de los siete sacramentos por los que pasan los católicos en el proceso de su educación religiosa.
 Eucaristía – "En la Última Cena, la noche en que fue entregado, nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y de su Sangre." (Catecismo de la Iglesia Católica 1323)
  Orden sacerdotal – Las órdenes ministeriales de la Iglesia Católica Romana incluyen las órdenes de obispos, diáconos y presbíteros, que en latín es sacerdos.
 Matrimonio – El matrimonio católico, también llamado matrimonio, es una "alianza por la que un hombre y una mujer establecen entre sí un consorcio de toda la vida y que se ordena por su naturaleza al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de la prole".
  Reconciliación – uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica y misterios sagrados de la Ortodoxia, en el que sus fieles obtienen la misericordia divina por los pecados cometidos contra Dios y el prójimo y se reconcilian con la comunidad de la Iglesia.
 Unción de enfermos – La Unción de los enfermos es un sacramento de la Iglesia católica que se administra a un católico "que, habiendo llegado a la edad del uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez", excepto en el caso de aquellos que "perseveran obstinadamente en pecado grave manifiesto".

Mariología
Mariología – estudio teológico de María, la madre de Jesús. La mariología presenta metódicamente las enseñanzas sobre ella a otras partes de la fe, como las enseñanzas sobre Jesús, la redención y la gracia. La mariología cristiana pretende conectar las Escrituras, la tradición y las enseñanzas de la Iglesia sobre María.
  Mariología católica – teología relacionada con la Virgen María, la madre de Jesucristo, desarrollada por la Iglesia católica.
 Asunción de María; acontecimiento que, según la creencia de los cristianos de la Iglesia católica romana, la ortodoxia oriental, la ortodoxia oriental y partes del anglicanismo, fue la ascensión corporal de la Virgen María al cielo al final de su vida.
 Historia de la mariología católica – traza la evolución teológica y los puntos de vista sobre María desde la Iglesia primitiva hasta el . La mariología es un movimiento eclesiológico principalmente católico dentro de la teología, que se centra en la relación de María y la Iglesia.
 Inmaculada Concepción – dogma de la Iglesia católica que sostiene que la Santísima Virgen María se mantuvo libre del pecado original desde el momento de su concepción y estuvo llena de la gracia santificante que normalmente se confiere durante el bautismo.
 Mariología de los papas – estudio teológico de la influencia que los papas han tenido en el desarrollo, formulación y transformación de las doctrinas y devociones de la Iglesia Católica Romana relativas a la Santísima Virgen María.
 Mariologia de los santos – A lo largo de la historia, la mariología católica romana se ha visto influida por una serie de santos que han atestiguado el papel central de María en el plan de salvación de Dios.
 María (madre de Jesús) – María, también llamada Santa María, Madre María, la Virgen María, la Theotokos, la Santísima Virgen María, María, Madre de Dios, fue una mujer judía de Nazaret en Galilea que vivió a finales del  y principios del , y es considerada por los cristianos como la primera prosélita del cristianismo.
 Virginidad perpetua de María – expresa la "virginidad real y perpetua de la Virgen María incluso en el acto de dar a luz a Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre".
 Virgen María en la Iglesia católica – La veneración católica romana de la Santísima Virgen María se basa en el dogma, así como en las Sagradas Escrituras: En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer.

Personalidades de la Iglesia

Doctores de la Iglesia
Doctor de la Iglesia – título otorgado por diversas iglesias cristianas a personas a las que reconocen una especial importancia, sobre todo por su contribución a la teología o la doctrina.
 Alberto Magno – Alberto Magno, O.P. (1193/1206 - 15 de noviembre de 1280), también conocido como Alberto Magno y Alberto de Colonia, es un santo católico.
 Ambrosio – Aurelius Ambrosius, más conocido en español como San Ambrosio (c. entre 337 y 340 - 4 de abril de 397), fue un obispo de Milán que se convirtió en una de las figuras eclesiásticas más influyentes del . Fue uno de los cuatro doctores originales de la Iglesia.
 Anselmo de Canterbury – Anselmo de Canterbury (Aosta c. 1033 - Canterbury 21 de abril de 1109), también llamado de Aosta por su lugar de nacimiento, y de Bec por su monasterio natal, fue un monje benedictino, filósofo y prelado de la Iglesia que ocupó el cargo de arzobispo de Canterbury de 1093 a 1109.
 Antonio de Padua – Antonio de Padua o Antonio de Lisboa, O.F.M., (15 de agosto de 1195 - 13 de junio de 1231) fue un sacerdote católico portugués y fraile de la Orden Franciscana.
 Tomás de Aquino – Tomás de Aquino, O.P. (1225 - 7 de marzo de 1274), también Tomás de Aquino o Aquino, fue un sacerdote dominico italiano de la Iglesia Católica Romana, y un filósofo y teólogo inmensamente influyente en la tradición de la escolástica, conocido como Doctor Angelicus ([el] Doctor Angélico), Doctor Communis, o Doctor Universalis.
 Atanasio de Alejandría – Atanasio de Alejandría (n. ca. 296-298 - m. 2 de mayo de 373) también recibe los títulos de San Atanasio el Grande, San Atanasio I de Alejandría, San Atanasio el Confesor y (en la Iglesia Ortodoxa Copta, principalmente) San Atanasio el Apostólico.
 Agustín de Hipona – Agustín de Hipona (13 de noviembre de 354 - 28 de agosto de 430), también conocido como Agustín, San Agustín, San Austin,[4] San Augustino, Beato Agustín o San Agustín el Beato, fue obispo de Hipona Regia (actual Annaba, Argelia). Fue un filósofo y teólogo latino del África romana. Sus escritos fueron muy influyentes en el desarrollo del cristianismo occidental.
 Basilio de Cesarea – Basilio de Cesarea, también llamado San Basilio el Grande, (329 o 330 - 1 de enero de 379) fue el obispo griego de Cesarea Mazaca en Capadocia, Asia Menor (actual Turquía).
 Bede – Bede (672/673 - 26 de mayo de 735), también conocido como San Bede o el Venerable Bede, fue un monje inglés del monasterio northumbriano de San Pedro en Monkwearmouth y de su monasterio compañero, San Pablo, en la actual Jarrow (véase Monkwearmouth-Jarrow), ambos en el Reino de Northumbria.
 Roberto Belarmino (nombre completo en italiano: Roberto Francesco Romolo Bellarmino) (4 de octubre de 1542 - 17 de septiembre de 1621) fue un jesuita italiano y cardenal de la Iglesia Católica.
 Bernardo de Claraval – Bernardo de Claraval, O.Cist (1090 - 20 de agosto de 1153) fue un abad francés y el principal constructor de la orden cisterciense reformadora.
  Buenaventura – Una serie de artículos sobre el misticismo cristiano
 Pedro Canisio – Peter Canisius, S.J. (holandés: Pieter Kanis), (8 de mayo de 1521 - 21 de diciembre de 1597) fue un importante sacerdote católico jesuita que luchó contra la expansión del protestantismo en Alemania, Austria, Bohemia, Moravia y Suiza.
 Catalina de Siena – (1347 - 1380) Miembro laico de la Orden de los Dominicos y conocida por su fuerte influencia en el papado y por las numerosas cartas de las que fue autora.
 Pedro Crisólogo – Pedro Crisólogo (c. 380 - c. 450) fue obispo de Rávena desde el año 433 d. C. hasta su muerte.
 Juan Crisóstomo – Juan Crisóstomo (c. 347-407), arzobispo de Constantinopla, fue un importante padre de la Iglesia primitiva.
 Cirilo de Alejandría – Cirilo de Alejandría (c. 376 - 444) fue Patriarca de Alejandría de 412 a 444.
 Cirilo de Jerusalén – Cirilo de Jerusalén fue un distinguido teólogo de la Iglesia primitiva (ca. 313[1] - 386).
 Pedro Damián – San Pedro Damián, O.S.B. (Petrus Damiani, también Pietro Damiani o Pier Damiani; c. 1007[1] - 21/22 de febrero de 1072) fue un monje reformador del círculo del papa Gregorio VII y cardenal.
 Efrén el Sirio – 28 de enero (Iglesia ortodoxa oriental, Iglesias católicas orientales) 7º sábado antes de Pascua (Iglesia ortodoxa siríaca) 9 de junio (Iglesia católica romana)
 Francisco de Sales – Francisco de Sales, T.O.M., A.O.F.M. Cap., (21 de agosto de 1567Â - 28 de diciembre de 1622) fue obispo de Ginebra y es honrado como santo en la Iglesia CatÃ³lica Romana.
 Gregorio Nacianceno – Gregorio Nacianceno (c. 329[1] - 25 de enero de 389 o 390) fue un arzobispo de Constantinopla del .
  Papa Gregorio I – El papa Gregorio I (latín: Gregorius I) (c. 540 - 12 de marzo de 604), más conocido en español como Gregorio el Grande, fue papa desde el 3 de septiembre de 590 hasta su muerte.
 Hilario de Poitiers – Hilario de Poitiers (c. 300 - c. 368) fue obispo de Poitiers y es Doctor de la Iglesia.
 Isidoro de Sevilla – San Isidoro de Sevilla (c. 560 - 4 de abril de 636) fue arzobispo de Sevilla durante más de tres décadas y es considerado, como dijo el historiador Montalembert en una frase muy citada, "le dernier savant du monde ancien" ("el último sabio del mundo antiguo").
 Jerónimo – San Jerónimo (ca. 347 - 30 de septiembre de 420; fue un sacerdote, confesor, teólogo e historiador cristiano romano, que llegó a ser Doctor de la Iglesia.
 Juan de Damasco – San Juan de Damasco (c. 645 o 676 - 4 de diciembre de 749) fue un monje y sacerdote sirio.
 Juan de la Cruz – Juan de la Cruz (San Juan de la Cruz) (24 de junio de 1542 - 14 de diciembre de 1591), nacido Juan de Yepes Álvarez, fue una figura importante de la Contrarreforma, místico español, santo católico, fraile carmelita y sacerdote, nacido en Fontiveros, Castilla la Vieja.
 Lorenzo de Brindisi – San Lorenzo de Brindisi, O.F.M. Cap., (22 de julio de 1559, Brindisi, Apulia - 22 de julio de 1619), nacido Giulio Cesare Russo, fue un sacerdote católico y miembro de la Orden de Frailes Menores Capuchinos.
 Papa León I – El Papa León I, también conocido como León el Grande (c. 391 o 400 - 10 de noviembre de 461) fue el Obispo de Roma -el Papa- de la Iglesia Católica desde el 29 de septiembre de 440 hasta su muerte el 10 de noviembre de 461.
 Alfonso María de Ligorio – San Alfonso María de Ligorio (27 de septiembre de 1696 - 1 de agosto de 1787) fue un obispo católico italiano, escritor espiritual, filósofo escolástico y teólogo, y fundador de los Redentoristas, una influyente congregación religiosa.
 Teresa de Ávila – Santa Teresa de Ávila (28 de marzo de 1515Â - 4 de octubre de 1582) fue una destacada mística española, santa católica romana, monja carmelita y escritora de la Contrarreforma, y teóloga de la vida contemplativa a través de la oración mental.
 Teresa de Lisieux – Santa Teresa de Lisieux (2 de enero de 1873 - 30 de septiembre de 1897), o Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, fue una monja carmelita francesa.

Papas 

En el anexo citado están todos los papas de la Iglesia católica

Institutos religiosos
Instituto religioso – "una sociedad en la que sus miembros... pronuncian votos públicos... y llevan una vida de hermanos o hermanas en común"..
 Asuncionistas – congregación de religiosos católicos, fundada por el P. d'Alzon en 1845 y aprobada inicialmente por Roma en 1857.
  Agustinos – dos tipos distintos y no relacionados de órdenes religiosas católicas: varias órdenes de mendicantes, y varias congregaciones de clérigos que siguen la Regla de San Agustín.
 Benedictinos – la espiritualidad y la vida consagrada según la Regla de San Benito.
 Carmelitas – orden religiosa católica que se dice fundada en el  en el Monte Carmelo.
 Cartujos – también llamada Orden de San Bruno. Orden religiosa católica de monjes de clausura.
 Congregación de Santa Cruz – congregación católica de sacerdotes y hermanos fundada en 1837 por el Beato Padre Basilio Moreau.
 Orden Dominicana – orden religiosa católica fundada por Santo Domingo. 
 Franciscanos – miembros de órdenes religiosas católicas romanas fundadas por San Francisco de Asís.
 Congregación del Oratorio de San Felipe Neri – sociedad de vida apostólica de sacerdotes católicos y hermanos laicos.
 Orden de los Hermanos Menores Capuchinos – una orden de frailes de la Iglesia Católica, una rama importante de los franciscanos.
 Sociedad de vida apostólica; un grupo de hombres o mujeres dentro de la Iglesia Católica que se han reunido con un propósito específico.
 Compañía de Jesús – orden religiosa católica romana fundada por San Ignacio de Loyola.
 Legionarios de Cristo: Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa católica romana de sacerdotes y seminaristas, y parte de la Federación Regnum Christi. Viven en comunidades y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia.

Iglesias y ritos litúrgicos dentro del catolicismo

Iglesias particulares dentro de la Iglesia católica 
Iglesia particular – En derecho canónico católico, una Iglesia particular (en latín: ecclesia particularis) es una comunidad eclesiástica dirigida por un obispo o alguien reconocido como equivalente a un obispo.

La Iglesia latina es la mayor Iglesia particular sui iuris dentro de la Iglesia católica y la única no oriental.

Iglesias católicas orientales (no latinas) 
 Iglesia católica bizantina albanesa – Iglesia particular autónoma de rito bizantino en comunión con Roma.
 Iglesia Católica Armenia – una Iglesia católica oriental que acepta al Obispo de Roma como líder espiritual de la Iglesia.
 Iglesia greco-católica bielorrusa – heredera dentro de Bielorrusia de la Unión de Brest.
 Iglesia greco-católica búlgara – Iglesia particular de rito bizantino en plena unión con la Iglesia católica romana.
 Iglesia Católica Caldea – una Iglesia particular siríaca oriental de la Iglesia Católica, que mantiene la plena comunión con el Obispo de Roma y el resto de la Iglesia Católica.
 Iglesia Católica Copta – una Iglesia de rito alejandrino en plena comunión con el Papa de Roma.
 Eparquía de Križevci – parte de la Iglesia bizantina de Croacia, Serbia y Montenegro, una Iglesia católica sui iuris reconocida.
 Iglesia católica eritrea – Iglesia particular sui iuris dentro de la Iglesia católica que se separó de la Iglesia católica etíope en 2015.
 Iglesia católica etíope]] – una Iglesia particular oriental metropolitana dentro de la Iglesia católica.
 Iglesia Católica Bizantina Griega – Iglesia particular sui iuris en plena unión con la Iglesia Católica Romana; utiliza el rito litúrgico bizantino en las lenguas griega koiné y griega moderna.
 Iglesia greco-católica húngara – Iglesia particular sui iuris de rito bizantino en plena unión con la Iglesia católica.
 Iglesia católica bizantina en Italia – también denominada Iglesia Católica Italo-Griega, es una de las 23 Iglesias Católicas Orientales que, junto con la Iglesia Latina, conforman la Iglesia Católica.
 Iglesia greco-católica macedonia – llamada Iglesia católica bizantina macedonia, es una Iglesia católica oriental sui iuris de rito bizantino en plena unión con la Iglesia católica romana.
 Iglesia Maronita – una Iglesia católica oriental en plena comunión con la Santa Sede de Roma.
 Iglesia greco-católica melquita – una Iglesia católica oriental en plena comunión con la Santa Sede como parte de la Iglesia católica mundial.
 Iglesia greco-católica rumana – una Iglesia católica oriental en plena unión con la Iglesia católica romana.
 Iglesia greco-católica rusa – una Iglesia de rito bizantino sui juris en plena unión con la Iglesia católica.
 Iglesia Católica Griega Rutenia]] – una Iglesia Católica Oriental sui iuris, que utiliza la Divina Liturgia del Rito Oriental Constantinopolitano o Bizantino.
 Iglesia greco-católica eslovaca – una Iglesia particular de rito bizantino en plena unión con la Iglesia católica.
 Iglesia católica siria – iglesia cristiana de Levante que tiene prácticas y ritos comunes con la Iglesia siríaca ortodoxa.
 Iglesia católica siro-malabar – Iglesia arzobispal mayor de rito siríaco oriental en plena comunión con la Iglesia católica.
 Iglesia católica siro-malankar – una Iglesia católica oriental en plena comunión con la Santa Sede.
 Iglesia greco-católica ucraniana – la mayor Iglesia particular católica oriental sui juris en plena comunión con la Santa Sede.

Ritos litúrgicos dentro de la Iglesia católica
Liturgia – culto público habitual de un grupo religioso específico, según sus creencias, costumbres y tradiciones particulares.

Ritos litúrgicos occidentales
 Rito ambrosiano – El Rito Ambrosiano, también llamado Rito Milanés, es un rito litúrgico católico occidental.
 Rito mozárabe – El Rito Mozárabe, Visigótico o Hispánico es una forma de culto católico dentro de la Iglesia Latina, y en la Iglesia Episcopal Reformada Española (Anglicana).
 Rito Romano – El Rito Romano es el rito litúrgico utilizado en la Diócesis de Roma en la Iglesia Católica.
 Uso anglicano – El término "Anglican Use", en sentido propio, es la variante del Rito Romano utilizada por las parroquias personales de Estados Unidos fundadas bajo los términos de la Pastoral Provision para antiguos miembros de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.
 Rito de Sarum – El Rito de Sarum (más propiamente, el Uso de Salisbury) era una variante del Rito Romano ampliamente utilizada para la ordenación del culto público cristiano, incluyendo la Misa y el Oficio Divino.

Ritos litúrgicos orientales
 Rito alejandrino – El Rito Alejandrino se denomina oficialmente Liturgia de San Marcos, considerado tradicionalmente como el primer obispo de Alejandría.
 Rito antioqueno – El Rito Antioqueno designa la familia de liturgias utilizadas originalmente en el Patriarcado de Antioquía.
 Rito armenio – El Rito Armenio es una liturgia independiente. Este rito es utilizado tanto por la Iglesia Apostólica Armenia como por la Iglesia Católica Armenia; también es el rito de un número significativo de cristianos católicos orientales de la República de Georgia.
 Rito bizantino – El Rito Bizantino, a veces llamado Rito de Constantinopla o Rito Constantinopolitano es el rito litúrgico usado actualmente (en varios idiomas, con varios usos) por todas las Iglesias Ortodoxas Orientales, por las Iglesias Católicas Griegas (Iglesias Católicas Orientales que usan el Rito Bizantino), y en una forma sustancialmente modificada por la Iglesia Luterana Protestante Ucraniana.
 Rito siríaco oriental – El rito siríaco oriental es una liturgia cristiana, también conocida como rito asirio-caldeo, rito asirio o caldeo y rito persa, aunque se originó en Edesa, Mesopotamia.

Véase también 
 Liturgia católica

Referencias 

Historia de la Iglesia católica